Osoby o tym nazwisku:
 Grzegorz Sztabiński – polski teoretyk i historyk sztuki
 Marcin Sztabiński – polski aktor
 Patryk Sztabiński – polski akordeonista